

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Iseult Gonne, (1894-1954), féministe et poétesse irlandaise ;
 Maud Gonne, (1866-1953), comédienne et militante de la cause irlandaise ;

Homonymie de patronyme